In 2016 werd het 91ste Campeonato Catarinense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 30 januari tot 8 mei. Chapecoense werd kampioen. 

Guarani de Palhoça dat vorig jaar eigenlijk degradeerde nam de plaats van Atlético de Ibirama in dat verstek gaf. Het bleek echter uitstel van executie want na dit seizoen degradeerde de club alsnog samen met promovendus Camboriú.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2016